Amazon generalmente se refiere a una empresa estadounidense de comercio electrónico. Además, puede hacer referencia a:
 Amazon (serie de televisión), serie de televisión protagonizada por C.Thomas Howell.
 Amazon Golf Course, campo de golf localizado al sur del área metropolitana de Iquitos (Perú).
 Volkswagen Amazon, modelo de automóvil.